Георгантис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Георгантис, Василиос (более известен как Вениамин Лесбосский; 1759 или 1762—1824) — греческий математик, деятель новогреческого Просвещения, член Филики Этерия и участник национально-освободительной войны.
 Георгантис, Николаос (1833—1947) — греческий скульптор начала 20-го века.